Тепсоруко Хамурзович Алтадуков ( — ) — российский военный деятель, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Генерал-майор в отставке (1890).

Биография 
Происходил из кабардинских узденей 2-й степени (беслен-уорк) князей Атажукиных. Родился 12 ноября 1832 года в селении Куденетово.

Образование получил в Нальчикской горской школе. 4 февраля 1850 года был зачислен оруженосцем в лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон Собственного Его Императорского Величества конвоя, в декабре 1852 года получил чин юнкера.

11 марта 1854 года произведён в корнеты с зачислением по армейской кавалерии и прикомандированием к Образцовому кавалерийскому полку. Во время Крымской войны состоял в корпусе, отряженном на охрану побережья Балтийского моря от возможной высадки англо-французского десанта.

12 июля 1855 года был переведён на Кавказ в Тверской драгунский полк, в котором с 29 августа 1862 года командовал 4-м эскадроном. Принимал участие в кампаниях против горцев, за боевые отличия был награждён несколькими орденами и получил чины поручика (13 ноября 1857 года), штабс-капитана (19 сентября 1863 года) и капитана (17 октября 1865 года). 5 марта 1867 года произведён в майоры.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Алтадуков с 16 июня 1877 года командовал 2-м (льготным) Горско-Моздокским конным полком Терского казачьего войска.

14 мая 1878 года Алтадуков был произведён в подполковники и 9 июня того же года награждён орденом св. Георгия 4-й степени

В приказе о награждении было отмечено:

Кроме того, 6 марта 1879 года Алтадуков за боевые отличия во время минувшей кампании был награждён золотой шашкой с надписью «За храбрость».

По окончании военных действий Алтадуков по-прежнему командовал 2-м (льготным) Горско-Моздокским казачьим полком, 9 июня 1880 года назначен командиром Сунженского полка, с 7 апреля 1882 года был командиром Горско-Моздокского полка Терского казачьего войска. 15 мая 1883 года произведён в полковники. 17 марта 1886 года получил в командование 1-й Уманский полк Кубанского казачьего войска.

13 апреля 1890 года Алтадуков с производством в генерал-майоры вышел в отставку с мундиром и «пенсионом 1129 руб. в год».

Проживал в Кабарде на реке Чегем в родовом ауле. 30 ноября 1891 года Алтадуков был внесён в «Список потомственных дворян, проживавших и проживающих в Терской области, утверждённых в сем дворянстве Правительственным сенатом и записанных в дворянскую родословную книгу Ставропольской губернии».

Скончался Алтадуков 2 июня 1898 года.

Награды 
Среди прочих наград Алтадуков имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (24 февраля 1861 года)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (12 октября 1864 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами (30 августа 1870 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (14 мая 1878 года)
 Золотая шашка с надписью «За храбрость» (6 марта 1879 года)
 Орден Святого Владимира 4-й степени
 Орден Святого Владимира 3-й степени
 Орден Святой Анны 2-й степени
 Персидский орден Льва и Солнца 2-й степени

Источники 
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. — , 1901. — С. 213.
 Казаков А. В. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры. Середина XVI — начало XX в. Биографический справочник.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007. — С. 336, 521. — 
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004. — С. 346. — ISBN 5-89577-059-2.

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Черкесская аристократия